Występy w europejskich pucharach rosyjskiego klubu piłkarskiego CSKA Moskwa.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Superpuchar Europy

Bibliografia 
 

Europejskie puchary
Rosyjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach